Кабальєро — титул лицаря у середньовічній Іспанії.

Прізвище 

 Антоніо Кабальєро-і-Ґонґора — іспанський католицький священник, віцекороль Нової Гранади
 Віллі Кабальєро (,  28 вересня 1981) — аргентинський футболіст, воротар лондонського «Челсі» і національної збірної Аргентини
 Педро Альмодовар Кабальєро — іспанський кінорежисер, сценарист і актор

Примітки 

Іспанські прізвища